Beast Busters peut désigner :
Beast Busters, un système d'arcade créé par SNK ;
Beast Busters, un jeu vidéo d'arcade développé par SNK ;
Beast Busters: Second Nightmare, un jeu vidéo d'arcade développé par SNK ;
Dark Arms: Beast Busters, un jeu vidéo développé par SNK.

Homonymie de titre